Stotnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Stotnik (k.u.k. Armee)
 Stotnik (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Stotnik (Nemčija)